Châteaudouble est un toponyme qui peut désigner :

 Châteaudouble (Drôme), commune française du département de la Drôme, en région Auvergne-Rhône-Alpes ;
 Châteaudouble (Var), commune française  du département du Var, en région Provence-Alpes-Côte d'Azur.

Homonymie de toponyme
Homonymie de communes et d'anciennes communes en France